Circassien peut faire référence :
 aux Circassiens, ensemble de peuples originaires du Nord-Caucase ;
 aux Adyguéens, un peuple originaire d'Adyguée, au nord-ouest du Caucase, abusivement nommé Circassiens par les Occidentaux, car appartenant à l'ensemble de peuples ci-dessus ;
 au circassien, langue caucasienne ;
 au cercle circassien, une danse originaire d'Écosse ;
 au cirque ou artiste de cirque. L'étymologie du terme dans ce sens est débattue, vraisemblablement due à la ressemblance entre « cirque » et « circassien ».